Alexandre Tagliani (Montreal, 18 de outubro de 1973) é um piloto canadense de corridas automobilísticas.

Resultados

IndyCar Series

 * Em andamento
 Prova realizada no mesmo dia 
 Prova cancelada 
 Prova de exibição e não contou pontos para o campeonato

500 Milhas de Indianápolis

CART/Champ Car

 Novo sistema de pontuação a partir de 2004.

Ligações externas
Site oficial 

Pilotos de automóvel do Canadá
Pilotos da IndyCar Series do Canadá
Pilotos da Champ Car
Naturais de Montreal